Caraguatay bezeichnet:

 Caraguatay (Misiones), Ort in Argentinien
 Caraguatay (Paraguay), Stadt in Paraguay